Dit is een lijst van planetoïden 113301-113400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113301 - || 2002 RC183 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113302 - || 2002 RX184 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113303 - || 2002 RC185 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113304 - || 2002 RT185 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113305 - || 2002 RD186 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113306 - || 2002 RQ186 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113307 - || 2002 RS186 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113308 - || 2002 RM187 || 11 september 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113309 - || 2002 RN187 || 11 september 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 113310 - || 2002 RT187 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113311 - || 2002 RK189 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113312 - || 2002 RF190 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113313 - || 2002 RJ190 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113314 - || 2002 RT193 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113315 - || 2002 RD197 || 12 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113316 - || 2002 RX199 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113317 - || 2002 RL200 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113318 - || 2002 RX200 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113319 - || 2002 RZ200 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113320 - || 2002 RN203 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113321 - || 2002 RE204 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113322 - || 2002 RA205 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113323 - || 2002 RF205 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113324 - || 2002 RO205 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113325 - || 2002 RQ205 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113326 - || 2002 RT205 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113327 - || 2002 RL206 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113328 - || 2002 RR207 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113329 - || 2002 RS207 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113330 - || 2002 RU207 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113331 - || 2002 RN209 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113332 - || 2002 RP209 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (113333) Tyler || 2002 RR211 || 13 september 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 113334 - || 2002 RE213 || 12 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113335 - || 2002 RK213 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113336 - || 2002 RC214 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113337 - || 2002 RQ214 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113338 - || 2002 RD215 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113339 - || 2002 RU216 || 13 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113340 - || 2002 RE217 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113341 - || 2002 RQ222 || 15 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113342 - || 2002 RS222 || 15 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113343 - || 2002 RE226 || 13 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113344 - || 2002 RT227 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113345 - || 2002 RY229 || 14 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113346 - || 2002 RE233 || 14 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113347 - || 2002 RG233 || 14 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113348 - || 2002 RR233 || 14 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113349 - || 2002 RJ234 || 15 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113350 - || 2002 RG235 || 14 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113351 - || 2002 RH235 || 14 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113352 - || 2002 RX235 || 14 september 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 113353 - || 2002 RB236 || 9 september 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| 113354 - || 2002 RQ237 || 1 september 2002 || Haleakala || R. Matson
|-
| (113355) Gessler || 2002 RW240 || 14 september 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 113356 - || 2002 RO244 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113357 - || 2002 RN245 || 1 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113358 - || 2002 RU245 || 1 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113359 - || 2002 RY245 || 1 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113360 - || 2002 SC1 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113361 - || 2002 SH1 || 26 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113362 - || 2002 SR1 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113363 - || 2002 SS1 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113364 - || 2002 SJ2 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113365 - || 2002 SL2 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113366 - || 2002 SV2 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113367 - || 2002 SY2 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113368 - || 2002 SZ2 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113369 - || 2002 SQ3 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113370 - || 2002 ST3 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113371 - || 2002 SC6 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113372 - || 2002 SK6 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113373 - || 2002 SS6 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113374 - || 2002 SB8 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113375 - || 2002 SE8 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113376 - || 2002 ST8 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113377 - || 2002 SG9 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113378 - || 2002 SM9 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113379 - || 2002 SR9 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113380 - || 2002 SN10 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113381 - || 2002 SC11 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113382 - || 2002 SW12 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113383 - || 2002 ST14 || 27 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113384 - || 2002 SW14 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113385 - || 2002 SS15 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113386 - || 2002 SV15 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113387 - || 2002 SH16 || 27 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (113388) Davidmartinez || 2002 SS16 || 28 september 2002 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 113389 - || 2002 SF17 || 28 september 2002 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| (113390) Helvetia || 2002 SU19 || 29 september 2002 || Winterthur || M. Griesser
|-
| 113391 - || 2002 SG20 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113392 - || 2002 SG21 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113393 - || 2002 SJ21 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (113394) Niebur || 2002 SN21 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (113395) Curtniebur || 2002 SZ21 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113396 - || 2002 SA22 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113397 - || 2002 SH22 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113398 - || 2002 SL22 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113399 - || 2002 SM22 || 26 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113400 - || 2002 ST22 || 26 september 2002 || Haleakala || NEAT|}

Planetoïdenlijsten